

Anthroponymie 
Reynders est un patronyme flamand. Il provient du prénom germanique ragin-harja : conseil + armée.

Graphie 
Ce nom peut être écrit :
 avec la diphtongue -ei-, -ey-, -eij-, ou avec -y-, -i-, -e-, voire -ee-
 avec ou sans le suffixe génitif -s
 le -nd- peut se muer en -n- ou -nn-

Variantes flamandes 
 Reynders, Reijnders, , Rynders, Rinder, Rinders, 
 Reyner, Reyners, Reijner, Reijners

Variantes germaniques 
 , Reiners, Reinertz, 
 Regener, Reinehr

Forme latine 
 Renerius

Patronyme

Renders 
 Jens Renders (1981- ), coureur cycliste belge ;
 Marleen Renders (1968- ), athlète belge, spécialiste du marathon ;
 Pierre-Paul Renders (1963- ), réalisateur belge.

Reinders 
 Uwe Reinders (1955- ), footballeur allemand.

Reynders 
 Didier Reynders (1958- ), homme politique belge ;
 Jens Reynders (1998- ), coureur cycliste belge ;
 Louise Reynders, épouse Leghait (1821-1874), photographe belge ;
 Yvonne Reynders (1937- ), cycliste belge.

Voir aussi 
 
 

Patronyme flamand